Krotoszyn – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Krotoszyn – gmina miejsko-wiejska
 Krotoszyn – dawna gromada
 Krotoszyn – stacja kolejowa
 Krotoszyn Wąskotorowy – stacja kolejowa
 Krotoszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny 
 Krotoszyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Barcin
 Krotoszyn – wieś w rejonie pustomyckim w obwodzie lwowskim
 Krotoszyn – część miasta Kietrz w woj. opolskim